Gabriel Arregui puede referirse a:

 Gabriel de Arregui y Gutiérrez, (1654-1724) fraile franciscano designado en 1713 como obispo de Buenos Aires.
 Gabriel Arregui, director y guionista de cine nacido en Quilmes, Argentina.